Інтернаціона́льна пло́ща — назва площ у деяких населених пунктах України.

Інтернаціональна площа — колишня назва площі Валерія Марченка в місті Київ.
Інтернаціональна площа — колишня назва Соборної площі в місті Лебедин Сумської області.

Площі